Cerillos puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Cerrillos (Chile), comuna de Chile;
 Cerrillos (Salta), localidad de la Argentina;
 Departamento Cerrillos, división administrativa de la provincia de Salta (Argentina).
 Los Cerrillos (Nuevo México), lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México, Estados Unidos.
 Los Cerrillos (Canelones), ciudad en el departamento de Canelones, Uruguay
 Cerrillos (Ponce), barrio ubicado en el municipio de Ponce, Puerto Rico

También puede referirse los siguientes artículos relacionados con transporte:

 Cerrillos (estación), estación de la línea 6 del Metro de Santiago.